Подставка под горячее (подставка для посуды) — небольшой предмет для возможности ставить горячую посуду с пищей на стол.
 Подставка для сушки посуды
 Подставка для зонтов
 Подставка для ног
 Деталь некоторых струнных музыкальных инструментов, на которую опираются струны.

См. также 
 Подставки

Примечания